Майское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Адыгея 
 Майское сельское поселение — в Кошехабльском районе.

Алтай 
 Майское сельское поселение — в Турочакском районе.

Амурская область 
 Майское сельское поселение — в Мазановском районе.

Белгородская область 
 Майское сельское поселение — в Белгородском районе.

Вологодская область 
 Майское сельское поселение — в Вологодском районе.

Карачаево-Черкесия 
 Майское сельское поселение — в Прикубанском районе.

Крым 
 Майское сельское поселение — в Джанкойском районе.

Курганская область 
 Майское сельское поселение — в Каргапольском районе.

Новосибирская область 
 Майское сельское поселение — в Краснозёрском районе.
 Майское сельское поселение — в Черепановском районе.

Пермский край 
 Майское сельское поселение — в Краснокамском районе.

Самарская область 
 Майское сельское поселение — в Пестравском районе.

Северная Осетия 
 Майское сельское поселение — в Пригородном районе.

Тульская область 
 Майское сельское поселение — в Узловском районе.

Тюменская область 
 Майское сельское поселение — в Абатском районе.
 Майское сельское поселение — в Сладковском районе.

См. также 
 Майский сельсовет
 Сельское поселение Майское